Eredvi (gemeente), een de jure Georgische gemeente gelegen in de afscheidingsrepubliek Zuid-Ossetië
 Eredvi (plaats), hoofdplaats van bovengenoemde gemeente